Puerto Castilla :
 Puerto Castilla,  commune de la province d'Ávila en Espagne
 Puerto Castilla,  port du Honduras sur la mer des Caraïbes.